Cet article répertorie les compositions de toutes les équipes participantes à la Coupe des nations 2022. Les huit équipes nationales impliquées dans le tournoi devaient inscrire une équipe de 18 joueurs.

L'âge et la sélection de chaque joueur sont au 11 décembre 2022, premier jour de la saison.

Chili 
La composition suivante du Chili pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Sergio Vigil

Inde 
La composition suivante de l'Inde pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Janneke Schopman

Irlande 
La composition suivante de l'Irlande pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Sean Dancer

Italie 
La composition suivante de l'Italie pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Robert Justus

Japon 
La composition suivante du Japon pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Jude Menezes

Corée du Sud 
La composition suivante de la Corée du Sud pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Han Jin Soo

Afrique du Sud 
La composition suivante de l'Afrique du Sud pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Giles Bonnet

Espagne 
La composition suivante de l'Espagne pour la Coupe des nations 2022.

Entraîneur:  Adrian Lock

Références 

Coupe des nations féminine de hockey sur gazon